«Сергей Прокофьев» — фильм-спектакль, посвящённый великому русскому композитору и его жене, испанской певице Лине Любере. Пережив роскошь и нищету, светские приёмы и одиночество, уже находясь в сталинском лагере, она пронесла любовь к Прокофьеву через всю свою долгую жизнь.

В этом музыкальном фильме повествуется о великом русском композиторе Сергее Прокофьеве и его супруге — испанской певице Лине Любере. О роковом для обоих возвращении в Советский Союз, где в один год (1948) запретили музыку Прокофьева и арестовали Пташку (как он называл свою жену-певицу) . О случайном её спасении в страшных условиях сталинских лагерей благодаря опере «Любовь к трём апельсинам». О творческих открытиях Прокофьева и о его конфликтах со Стравинским и Дягилевым. А также о его необычном отношении к религии.

Пережив роскошь и нищету, Лина Любера пронесла любовь к Прокофьеву через всю свою долгую жизнь и никогда не давала комментариев по поводу разведчицы, якобы посланной НКВД, чтобы разрушить брак русского композитора с иностранкой. Исторические события переданы символичным языком театра, что превращает документальные хроники в произведение искусства.

В фильме звучит уникальный голос Елены Образцовой и фортепианные произведения Сергея Прокофьева, эталонно исполненные Ниной Сарапиан, ученицей легендарной Элисо Вирсаладзе

В ролях 

 Екатерина Волкова
 Сергей Алдонин
 Лиза Арзамасова
 Тимур Орагвелидзе
 Алексей Коряков

Музыканты - Елена Образцова и Нина Сарапиан

Награды и номинации 
 2019 — Международный Дягилевский фестиваль
 2018 — Международный московский кинофестиваль (ММКФ)

Примечания

Ссылки 
Отрывки из фильма: 
 https://www.youtube.com/watch?v=-ey2ORrjfTc&t=29s
 https://www.youtube.com/watch?v=86TxqtXmYvQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=AJ-pXbsfqts

Фильмы Клима Шипенко
Фильмы России 2018 года
Фильмы на русском языке